

Ходирі — село, Богородський район, Кіровська область
 Ходирі — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія